

Astronomia
 5392 Parker – asteroide areosecante

Economia 
 Parker Brothers – fabbrica statunitense di giochi da tavolo e giocattoli
 The Parker Pen Company – fabbrica statunitense di penne a sfera
 Parker Bros. – azienda armiera, Parker Brothers Gun Company
 Parker Guitars – chitarre
 Parker Hannifin – azienda di oleopneumatica e meccatronica
 Parker and Lee – PR
 Parker Manufacturing Company – azienda di utensili e cucine

Cinema
 Parker – film del 2013 diretto da Taylor Hackford

Geografia
Stati Uniti d'America
 Contea di Parker, contea del Texas 
 Parker – capoluogo della Contea di La Paz, Arizona
 Parker – census-designated place della Contea di Greenville, Carolina del Sud
 Parker – città della Contea di Douglas, Colorado
 Parker – capoluogo della Contea di Turner, Dakota del Sud
 Parker – città della Contea di Bay, Florida
 Parker – città della Contea di Fremont, Idaho
 Parker – città della Contea di Linn, Kansas
 Parker – città della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 Parker – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Parker – città della Contea di Collin, Texas

Onomastica
 Parker – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone

Personaggi immaginari
 Parker – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
 Parker – personaggio letterario creato da Richard Stark
 C.D. Parker – personaggio televisivo
 Dell Parker – personaggio televisivo
 Ken Parker – personaggio dei fumetti
 Jennifer Parker – personaggio della trilogia Ritorno al futuro
 Liz Parker – personaggio di romanzi
 May Parker – personaggio di fumetti
 Mr. Parker – personaggio televisivo
 Miss Parker – personaggio televisivo
 Peter Parker – identità comune dell'Uomo Ragno

Altro
 Cemento Parker – cemento idraulico